Asiaté mohou být:

 Obyvatelé Asie obecně
 Přistěhovalci z některé části Asie:
 Asijští Američané – asijští přistěhovalci v USA
 Britští Asiaté – používáno pouze pro přistěhovalce původem z Indického subkontinentu
 Asijští Australané – asijští přistěhovalci v Austrálii